Grøndal har flere betydninger:

 Grøndal
 Grøndal Station
 Grøndals Sogn
 Grøndalskirken
 Grøndal (Ove Sogn) ved Hadsund
 Grøndal (Funder Sogn) ved Silkeborg
 Grøndal (Hvidbjerg Sogn) ved Struer

 Grøndal (Slesvig), gods ved Dørphof i Slesvig

 Gröndal, bydel i Stockholm